Влади́мирское — село в Воскресенском районе Нижегородской области, административный центр Владимирского сельсовета. Имеет 6 улиц и два переулка. Центральная — ул. Советская.

География 
Село располагается в низменной равнине, которая носит название Волжско-Ветлужской низины, низменного левобережья (Заволжья) Нижегородской области в километре от озера Светлояр и на левом берегу небольшой ямной родниковой реки Люнды — правый приток Ветлуги. Его окружают южно-таёжные, смешанные и широколиственные леса, богатые грибами и ягодами. В радиусе 5 км от него располагаются множество больших болот. Как и во всём Заволжье, преобладают хвойные (ель, сосна) и смешанные леса (в основном берёза, лиственница, редко — липа). Климат умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым сравнительно коротким летом.

История 
Своё название село получило в XVII веке, по имени престольного праздника церкви Владимирской иконы Божией Матери. До XVIII века село называлась Люндой, по имени реки Люнды, на берегах поймы которой располагалось село.

В разные годы село посещали П. И. Мельников-Печерский, В. Г. Короленко, М. М. Пришвин, предположительно Максим Горький, И. С. Глазунов, а также И. Ф. Ковалёв, который два года проучился в местной школе.

В настоящее время село имеет 8 улиц: Советская (центральная улица), Октябрьская, имени 1-го Мая, Культуры, Пролетарская, Школьная, Новая, Хуторская и два переулка: Алмазный, Садовый.

Население

Инфраструктура 
 Мини-гостиница (комнаты отдыха) «Светлояр»
 Гостиница «Святогор»
 Гостевой дом «Белая дача»
 Почта
 Сберкасса
 Аптека
 Амбулатория
 Магазин «Слобода»
 Магазин «Анна» ИЧП
 Магазин «Продукты» ИЧП
 Музейно-образовательный комплекс «Китежская Русь»: выставочный зал «Китежская Русь», историко-художественный музей «Китеж», выставочный зал детского центра культуры «Китеж»
 МОУ Владимирская средняя общеобразовательная школа
 Сельский информационный центр (на базе сельской библиотеки им. С. В. Афоньшина)
 Офис информационного центра по туризму
 Информационный центр природного парка «Воскресенское Поветлужье»
 Центр развития Нижегородского Заволжья
 Усадьба «Стрижели» Научно-исследовательского института психотравм личности (НИИПЛ)

Достопримечательности 
Село получило известность благодаря расположенному неподалёку озеру Светлояр и некогда, по преданиям, расположенному на его месте граду Китежу, скрывшемуся от отрядов хана Батыя во времена татаро-монгольского нашествия. Существует традиция проведения крёстных ходов вокруг озера в праздник Владимирской иконы Божией Матери, которая не прерывалась и в советское время. Так, в 1953 году уполномоченный по делам религии насчитал 13 машин, на которых приехали «ответственные работники Семёновского райисполкома».

Легенда Китеж-града и озеро Светлояр привлекает тысячи паломников различных вероисповеданий (конфессий), в основном православных и староверов. В селе действуют 3 церкви:
 Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери
 Храм-часовня во имя иконы Казанской Богоматери у озера Светлояр
 Храм во имя Николая Чудотворца

Владимирский храм — один из древнейших деревянных храмов Нижегородского края, был заложен в 1766 году. Был одной из немногих церквей в Горьковской епархии, закрытых в 1950-х годах. Но при этом общественные богослужения продолжали совершаться в молитвенном доме, принадлежавшем монахине.

В селе строится единственный в России оптический театр. Также установлен памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Персоналии 
 Сергей Васильевич Афоньшин (1908—1984) — писатель-сказочник. В целях увековечения памяти земляка, нижегородского писателя-сказочника, участника Великой Отечественной Войны С. В. Афоньшина по инициативе центральной библиотеки 4 мая 2005 г. распоряжением губернатора Нижегородской области Владимирской сельской библиотеке — филиалу ЦБС Воскресенского района присвоено имя С. В. Афоньшина.

Статус 
Постановлением Правительства Нижегородской области № 17 от 20.01.2015 село Владимирское было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия муниципального (местного) значения в составе комплекса «Культурно-ландшафтный комплекс „Озеро Светлояр и село Владимирское“».

Примечания

Ссылки 
 Село Владимирское, Нижегородской области, озеро Светлояр — Новости, статьи, фото, полезная информация о районе
 Энциклопедия Нижнего Новгорода (ЭНН)
 
 Почта, карты

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)